Birenbach ist ein geographischer Name:

 Birenbach, Gemeinde im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Birenbach (Fluss), rechter Zufluss des Krettenbachs durch Birenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg, der in den Marbach mündet